

Toponyme 
 Barbazan-Debat, commune française des Hautes-Pyrénées ;
 Bernac-Debat, commune française des Hautes-Pyrénées ;
 Bernadets-Debat, commune française des Hautes-Pyrénées ;
 Cazaux-Debat, commune française des Hautes-Pyrénées ;
 Chelle-Debat, commune française des Hautes-Pyrénées ;
 Oléac-Debat, commune française des Hautes-Pyrénées ;
 Ponson-Debat, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Ponson-Debat-Pouts ;
 Ponson-Debat-Pouts, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Patronyme 
 Jean-François Debat (né en 1966), homme politique français.

Voir aussi 
 Débat (discussion)
 , patronyme français originaire du département des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France